Landesregierung Weißgatterer steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung Weißgatterer I, 1945 bis 1949
 Landesregierung Weißgatterer II, 1949 bis 1951